Die Skeleton-Weltmeisterschaft 2001 fand parallel zur Bob-Weltmeisterschaft der Frauen in Calgary in Kanada statt.

Frauen

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse bei davenportsleds.ca

2001
Sportveranstaltung 2001
Sportveranstaltung in Calgary
Skeleton (Kanada)

en:FIBT World Championships 2001